

Cinema 
 Creature – film del 1985 diretto da William Malone
 Creatura (Creature) – film del 1998 diretto da Stuart Gillard
 Creature (Alien Lockdown) – film del 2004 diretto da Tim Cox
 Creature – film del 2011 diretto da Fred Andrews

Letteratura 
 Creature – antologia di racconti di Alfred Elton van Vogt
 Creature (Books of Blood – Volume Four) – antologia di racconti di Clive Barker del 1985

Musica 
 Creature – album dei Moist del 1996
 Creature – gruppo musicale heavy metal tedesco
 Creature – gruppo musicale pop rock canadese

Pagine correlate 
Creatura
Creatures